Deffke ist der Familienname von:

 René Deffke (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Deffke (1887–1950), deutscher Grafiker und Architekt